Zakon – organizacja religijna
 Zakon (hebr. תורה (tora), gr. νόμος (nomos), czyli Prawo) – archaizm określający Starotestamentowe Prawo nadane Żydom
 Zakon (tytuł oryg. The Order, alternat. tytuł pol. Rozkaz) – film z 2001 roku